Chiquititas 96 fue la segunda temporada de la serie infantil argentina Chiquititas. Protagonizada por Romina Yan y coprotagonizada por Fernan Miras. Además contó con los papeles antagónicos de Hilda Bernard y Susana Ortiz, el protagónico infantil de Agustina Cherri, y la participación especial de Alberto Fernández de Rosa y Jorge Martinez.

Historia 
Ramiro Morán quiso sanar sus pecados y, gracias a que los remordimientos y el amor por su hija fueron más importantes, decide, junto con Valentina, revelarle la verdad sobre la identidad de su hija a Gabriela, quién a causa de un accidente recuperó el conocimiento y volvió a ser una persona normal. Por otro lado, al ver que su relación con Belén no funcionó, Martín decide regresar a Europa junto con Gabriela, su hermana. Por ello Ramiro y Valentina quieren confesar la verdad antes de que sea tarde, pero el destino les juega una mala pasada ya que mueren en un accidente automovilístico. Con la muerte de Ramiro todos los bienes, incluyendo el hogar, pasan a manos de Carmen, quién, una vez que descubre la verdadera identidad de Mili, decide hacer todo lo posible por cerrar el hogar y mantener el secreto oculto evitando que Mili y Gabriela se acerquen cada vez más entre ellas. Por otro lado, Belén asume como directora del hogar, y esto trae aparejado muchos cambios, pues el hogar deja de ser un hogar exclusivo de nenas y pasa a ser un hogar mixto ya que ingresan en él cuatro internos varones. Además de esto, la mamá de Sol muere de una grave enfermedad y Belén se hace cargo de la pequeña. Al hogar también llega Facundo, el médico de los chicos, quién trae consigo una interna nueva: Nadia, una nena de 7 años maltratada por su padre, quién se ganará el corazón de todos. Obviamente, entre Belén y Facundo nacerá un gran romance que irá más allá de todo. Tristemente los planes de Carmen resultan a su favor: cierra el hogar y se apodera de la gran casona, por lo que todos deberán buscar un nuevo lugar donde vivir. Pero no conforme con ello, Carmen continuará vigilando de cerca a Mili y a Gabriela para que nunca se descubra el secreto que las une, y así no correr el riesgo de perder la fortuna que heredó de su fallecido hermano Ramiro.

Elenco

Elenco Protagónico 
 Romina Yan - Belén Fraga
 Fernán Mirás - Facundo Brausen
 Hilda Bernard - Carmen Morán

Co-Protagonistas 
 Guido Kaczka - Piojo
 Alberto Fernández de Rosa - Saverio
 Susana Ortiz - Matilde
 Trinidad Alcorta - Clarita
 Michel Brown - Tommy
 David Masajnik - Sebastián
 Viviana Puerta - Gabriela Morán

Elenco Juvenil (Infantil) 
 Agustina Cherri - Milagros
  María Jimena Piccolo - Jimena
 Georgina Mollo - Georgina
 Daniella Mastricchio - Sol
 Brenda Díaz - Pilar
 Bárbara Estrabou - Carolina
 Cinthia Manchado - Cinthia
 Giuliana Darolli - Tamara
 Manuela Pal - Florencia
 Marianela Pedano - Maru
 Solange Verina - Verónica
 María Laura Vicos - Laura
 Nadia Di Cello - Nadia
 Camila Bordonaba - Patricia
 Ezequiel Castaño - Mosca
 Diego Mesaglio - Corcho
 Guillermo Santa Cruz - Guillermo
 Santiago Stieben - Roña
 Daniel Rodrigo Martins - Javier
 Mauricio Garcia - Santiago
 Juan Pablo Martinez Itria - Nacho
 Jonathan Rendón - Leo

Invitado 
 Simón Pestana - Andy

Referencias 
 Chiquititas, página oficial de la serie

Programas de televisión infantiles de Argentina
Telenovelas de Telefe
Telenovelas de 1996
Comedias argentinas
Telenovelas cómicas de Argentina